Ерёмин (Еремин) — русская фамилия, образованная от имени Ерёма (краткое от Еремей); женская форма .
 Ерёмины (Еремины) — древний русский дворянский род.

Известные носители

А 
 
 
 Ерёмин, Альвин Евстафьевич (род. 1932) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ерёмин, Аркадий Васильевич (1925—1988) — советский учёный в области авиационно-космической медицины, дважды лауреат Госпремии СССР.

Б

В

Г—М 
 Ерёмин, Геннадий Викторович (род. 1932) — советский и российский помолог.
 
 
 
 
 
 Ерёмин, Константин Иванович (род. 1959) — российский учёный-строитель.

Н—Ю 
 Ерёмин, Никита Васильевич (род. 1990) — российский волейболист.
 
 
 Ерёмин, Пётр Антонович (1897—1987) — советский военачальник, генерал-майор.
 Ерёмин, Роман Александрович (род. 1997) — казахстанский биатлонист.
 
 
 
 Ерёмин, Феофан Александрович (1866—1919) — врач, депутат Государственной думы.



Топоним 
 Ерёмин — село в Стародубском районе Брянской области.
 Еремин — хутор в Тбилисском районе Краснодарского края Российской Федерации.

Примечания